

Pessoas 
 Filipe Rinaldi — beato do século XX e reitor-mor dos salesianos

Santos cristãos 
 Filipe (apóstolo) — mártir
 Filipe, o Evangelista — ou "o Diácono"; missionário
 Filipe de Creta — ou "de Gortina"; do século II
 Filipe Benício — do século XIII
 Filipe Néri — do século XVI
 Filipe de Jesus — mártir do século XVI e padroeiro da Cidade do México

Geografia

Municípios brasileiros 
São Felipe (Bahia) — município brasileiro
São Felipe d'Oeste — da Rondônia

Cabo Verde 
São Filipe (concelho de Cabo Verde)
São Filipe (Fogo)

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos